Pavel Černý (1962), cseh válogatott labdarúgó
Pavel Černý (labdarúgó, 1985)